Ripon, North Yorkshire, Anglaterra
 Cascades Ripon, Uganda
 Estats Units:
 Ripon (Califòrnia)
 Ripon (Wisconsin)